Сан Хуан Јазона има више значења:

 Општина Сан Хуан Јазона (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Јазона (Сан Хуан Јазона, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику